Feld (mittelhochdeutsch für ‚ebene, glatte Flur‘, ‚Getreidefeld‘; althochdeutsch für ‚Ebenes, Breites‘) steht für:

 eine Fläche in Spiel und Sport, das Spielfeld
 eine landwirtschaftliche Fläche für den Anbau von Nutzpflanzen, siehe Acker
 Bereich der nicht ionisierenden Strahlung, siehe Elektromagnetisches Feld
 ein geologisches Rohstoffvorkommen und Abbaugebiet, siehe Lagerstätte
 im Militär („Im Felde“) allgemein der Kriegsschauplatz

 eine Funktion, die jedem Punkt im Raum eine physikalische Größe zuordnet, Feld (Physik)
 in der technischen Mechanik der zwischen zwei Auflagern liegende Bereich eines Trägers, siehe Balkentheorie
 speziell bei Brücken ein überspannter Teilabschnitt, das Brückenfeld
 Teil der Münzfläche, siehe Feld (Numismatik)
 bei Wehranlagen im Wasserbau die einzelne regulierbare Durchströmöffnung, siehe Wehrfeld
 den zwischen den Zügen des Laufes einer Waffe stehengebliebenen Bereich, siehe Zug (Waffe)

 in der Informationstechnik eine Datenstruktur, Feld (Datentyp)
 ein untergeordnetes Strukturelement eines Datensatzes oder einer Datenstruktur, das Datenfeld
 ein Steuerelement einer grafischen Benutzeroberfläche, das Textfeld

 in der Soziologie die Gesamtheit der gesellschaftlichen Interaktionen und Konstellationen, siehe soziales Feld
 ein literatursoziologisches Konzept, siehe literarisches Feld
 eine Gruppe von verwandten Wörtern, Wortfeld
 in der Psychologie eine Ortsfunktion im Lebensraum eines Individuums, siehe Feldtheorie (Psychologie)
 in der Medizin Regionen im Gehirn, siehe Somatotopik

 eine Fläche im Wappenschild, siehe Feld (Heraldik)
 Serienprodukte wie Kraftfahrzeuge, die von Endbenutzern verwendet werden, befinden sich ‘im Feld’. Wenn sie dagegen in größerer Stückzahl getestet werden, handelt es sich um eine Felderprobung im Prüffeld

Feld heißen folgende Gemeinden, Ortschaften, Ortsteile und Weiler:
 Feld am See, Gemeinde im Bezirk Villach-Land, Kärnten
 Feld (Gemeinde Gallizien), Ortschaft von Gallizien, Bezirk Völkermarkt, Kärnten
 Feld (Gemeinde Kilb), Ortschaft von Kilb, Bezirk Melk, Niederösterreich
 Feld (Gemeinde Matrei in Osttirol), Fraktion von Matrei, Bezirk Lienz, Tirol
 Feld (Gemeinde Ottnang), Ortsteil von Ottnang am Hausruck, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich
 Feld (Gemeinde Weyregg), Ortsteil der Gemeinde Weyregg am Attersee, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich
 Feld (Gemeinde Sankt Michael), Ortsteil von Sankt Michael im Lungau, Bezirk Tamsweg, Land Salzburg
 Feld (Gemeinde Serfaus), Ort bei Serfaus, Bezirk Landeck, Tirol
 Feld (Gemeinde Stainz), Ortsteil von Stainz, Bezirk Deutschlandsberg, Steiermark
 Feld (Gemeinde Steinbach), Ortschaft von Steinbach am Attersee, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich
 Feld (Gemeinde St. Veit in Defereggen), Rotte der Fraktion Bruggen in der Gemeinde St. Veit in Defereggen im Defereggental (Osttirol)

 Feld (Gangkofen), Ortsteil von Gangkofen, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Feld (Griesstätt), Ortsteil von Griesstätt, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Feld (Leichlingen), Ortslage in Leichlingen, Rheinisch-Bergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Feld (Much), Ortsteil von Much, Rhein-Sieg-Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Feld (Oy-Mittelberg), Ortsteil von Oy-Mittelberg, Landkreis Oberallgäu, Bayern
 Feld (Reichshof), Ortsteil von Reichshof, Oberbergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen

 Feld (St. Niklaus), Weiler der Gemeinde St. Niklaus im Kanton Wallis, Schweiz

Feld ist der Familienname folgender Personen:
 Alexander Feld (* 1993), deutscher Handballspieler
 Bernard Feld (1919–1993), US-amerikanischer Physiker
 Donald Lee Feld, bekannt als Donfeld (1934–2007), US-amerikanischer Kostümbildner
 Eliot Feld (* 1942), amerikanischer Balletttänzer
 Erna Feld (1893–1943), deutsche Rezitatorin
 Friederich Feld, Pseudonym von Reinhard Federmann (1923–1976), österreichischer Schriftsteller

 Fritz Feld (1900–1993), deutsch-amerikanischer Schauspieler
 Hans Feld (1902–1992), deutscher Filmkritiker
 Helmut Feld (1936–2020), deutscher Theologe und Kirchenhistoriker
 Igor Emiljewitsch Feld (1941–2007), russisch-sowjetischer Stabhochspringer
 Jacob Feld (1899–1975), US-amerikanischer Bauingenieur
 Jindřich Feld (1925–2007), tschechischer Komponist
 Lars Feld (* 1966), deutscher Wirtschaftswissenschaftler und Hochschullehrer
 Leo Feld (1869–1924), österreichischer Librettist, Übersetzer und Schriftsteller
 Lutz Feld (* 1967), deutscher Physiker
 Ľudovít Feld (1904–1991), tschechoslowakischer Grafiker
 Manfred Feld (1925–2017), deutscher Tischtennisspieler
 Michael Feld (* 1970), deutscher Allgemeinarzt, Somnologe (DGSM), Schlafmediziner und Buchautor
 Morey Feld (1915–1971), amerikanischer Jazzmusiker
 Oliver Feld (* 1967), deutscher Schauspieler und Synchronsprecher

 Rudi Feld (1896–1994), deutscher Filmarchitekt und Szenenbildner
 Stefan Feld (* 1970), deutscher Spielautor
 Walther Feld (1862–1914), deutscher Chemiker
 Waltrud Will-Feld (1921–2013), deutsche Politikerin (CDU), MdB

Siehe auch:
 Das Feld
 Felde
 Felder
 Feldt
 Felt
 Veld (Begriffsklärung)